José Ferrer peut désigner :
 José Ferrer (1835-1916), un guitariste espagnol ;
 José Figueres Ferrer (1906-1990), un homme politique costaricien ;
 José Ferrer (1912-1992), un acteur et réalisateur portoricain ;
 José Antonio Ferrer Benimeli, un ecclésiastique jésuite et historien.